Комиш (Scírpus) — рід багаторічних трав'янистих рослин родини осокових

Комиш — селище, Городищенський район, Пензенська область
 Комиш — селище, Сєверний район, Оренбурзька область

Комиш — селище, Каховський район, Херсонська область